Erotopaegnia: raccolta di poesie, andata perduta, di Levio (Laevĭus), poeta latino del II-I secolo a.C.
 Erotopaegnia: una raccolta di poesie del 1960 di Edoardo Sanguineti, edita anche nel 1964 come parte di una trilogia sotto il titolo di Triperuno, Purgatorio de L'Inferno.